Бразильская старая республика — период в истории Бразилии с 1889 по 1930 годы.
 Старая Республика — название федерации звёздных систем в вымышленной вселенной Звёздных войн.